Замбия:

 Замбия — государство в Южной Африке.
 Замбия — царь Исина, правил приблизительно в 1837 — 1834 годах до н. э.

См. также